hrabstwo Grady (ang. Grady County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Grady (ang. Grady County) w USA, w stanie Oklahoma